Панамериканский чемпионат по дзюдо 2020 года предполагалось провести в апреле в городе Монреаль (Канада). Однако 10 марта 2020 года на заседании Международной федерации дзюдо было принято единогласное решение не проводить чемпионат из-за эпидемии коронавируса. Кроме Панамериканского чемпионата также были отменены ещё 19 других крупных международных соревнования по дзюдо. Тем не менее, в ноябре того же года чемпионат был проведён. Он состоялся с 19 по 22 ноября в городе Гвадалахара (Мексика). В соревнования приняли 122 участника из 17 стран (70 мужчин и 52 женщины).

Медалисты

Мужчины

Женщины

Смешанные командные соревнования

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Панамериканские чемпионаты по дзюдо
2020 год в дзюдо
Ноябрь 2020 года
Панамериканские чемпионаты в 2020 году
Международные спортивные соревнования в Монреале
Панамериканские чемпионаты в Канаде
Международные соревнования по дзюдо в Канаде
Спортивные соревнования, отложенные из-за пандемии COVID-19
Международные спортивные соревнования в Гвадалахаре (Мексика)
Спорт в Мексике в 2020 году
Международные соревнования по дзюдо в Мексике
Панамериканские чемпионаты в Мексике